True Romance può essere riferito a:

Cinema
Una vita al massimo (True Romance) – film diretto da Tony Scott del 1993

Musica
True Romance – album di raccolta di Yukari Tamura del 2003
True Romance – album dei Golden Silvers del 2009
True Romance – album di Charli XCX del 2013
True Romance – album di Estelle del 2014